Српско-турски рат се може односити на:

 Српско-турски рат (1876—1877), први рат у време Велике источне кризе
 Српско-турски рат (1877—1878), други рат у време Велике источне кризе
 Српско-турски рат (1912—1913), у склопу Првог балканског рата
 Српско-турски рат (1914—1918), у склопу Првог светског рата

Види још 
 Српско-турски ратови
 Млетачко-турски рат (вишезначна одредница)
 Аустријско-турски рат (вишезначна одредница)